Глоса может означать:

 Глоса — проект международного вспомогательного языка.
  — село в Греции, на Скопелосе.

См. также 
 Глосса (значения)